Gründung bezeichnet:
 Gründung (Bauwesen), ein Tragelement zur Einleitung von Lasten eines Bauwerks in den Untergrund
 Gründung (Recht), das Ins-Leben-Rufen eines Vereins, einer Gesellschaft oder einer juristischen Person
 Stadtgründung, den historischen Akt der Gründung einer Siedlung
 Staatsgründung, den formalen Akt der Gründung eines neuen Staates
 Unternehmensgründung, Gründung eines Unternehmens

Umgangssprachlich:  []
 eine Variante des Wortes Gründünger, siehe Gründüngung

Siehe auch:

 Gründer